Петро II Александрійський (†380) — патріарх Александрійський (373–380 рр.).
 Петро II Делян (†1041) — цар Болгарії (1040–1041 рр.).
 П'єр II де Куртене (*1155 — †1218) — імператор Латинської імперії (1216–1217 рр.).
 Педро II Католик (*1178 — †1213) — король Арагону (1196–1213 рр.).
 П'єр II Савойський (*1203 — †1268) — граф Савойський (1263–1268 рр.).
 П'єр II де Лузіньян (*1357 — †1382) — король Кіпру (1369–1382 рр.).
 П'єр II Простий (*1418 — †1457) — герцог Бретані (1450–1457 рр.).
 П'єр II де Бурбон (*1438 — †1503) — герцог де Бурбон (1488–1503 рр.).
 Петру II (†1452) — господар Молдови (1444–1449 рр.).
 Петро II Спокійний (*1648 — †1706) — король Португалії (1683–1706 рр.).
 Петро II Романов (*1715 — †1730) — імператор Росії (1727–1730 рр.).
 Петро ІІ Негош-Петрович (*1813 — †1851) — правитель Чорногорії (1830–1851 рр.).
 Педру II Браганса (*1825 — †1891) — імператор Бразилії (1831–1889 рр.).
 Петро ІІ Карагеоргієвич (*1923 — †1970) — король Югославії (1934–1945 рр.).

Див. також 

 Петро I (значення)
 Петро III  (значення)
 П'єтро II